Devon, Anglaterra
 Devon (actriu porno)
 Illa Devon, Nunavut, Canadà
 Devonià